Hannoversche Straße steht für:

 Hannoversche Straße (Berlin)
 Hannoversche Straße (Bremen)
 Hannoversche Straße (Göttingen)
 Hannoversche Straße (Hamburg)

Hannoversche Straße ist die Adresse folgender Objekte:

 Hannoversche Straße 64 in Seelze, auch Villa Lösekann, Villa Oesterheld oder Villa Bleinroth genannt
 Hannoversche Straße 92 in Hannover-Misburg, siehe Kurhaus Friedenstal